146. вечити дерби је фудбалска утакмица одиграна на стадиону Партизана у Београду, 26. априла 2014. године. Ова утакмица је играна у оквиру 26. кола Јелен Суперлиге Србије у сезони 2013/14. Партизан је победио Црвену звезду са 2:1 (1:0). Главни судија на утакмици био је Милорад Мажић из Врбаса.

Детаљи меча 

Помоћне судије: Милован Ристић, Далибор Ђурђевић, Дејан Петровић, Данило Грујић, Дејан Филиповић
Делегат: Благоје Милошевић

Спољашње везе 
 ФК Црвена звезда званични портал - 146. вечити дерби
 ФК Партизан - 146. вечити дерби 
 Мондо.рс - Партизан нокаутирао Звезду

Вечити дерби у фудбалу
Сезона 2013/14. у српском фудбалу